Turritellopsis är ett släkte av snäckor. Turritellopsis ingår i familjen Mathildidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Turritellopsis